General
 prototip: exemplar més perfecte d'una cosa
Indústria
 prototip: exemplar únic d'un producte nou o millorat, realitzat per comprovar les seves característiques o presentar-lo a persones possiblement interessades
 Metrologia
 prototip, sinònim de patró, magnitud incanviable que hom pren com a tipus per a definir una unitat de mesura

Referències